Трансильванский музей (нем. Siebenbürgisches Museum) — музей, расположенный в Гундельсхайме, Германия, посвященный защите, сохранению и документированию культурного наследия трансильванских саксов и их сосуществованию с другими трансильванскими этническими группами в этом многоэтническом регионе.

История 
Первоначальным центральной экспозицией музея была коллекция трансильванских этнографических предметов, собранных в Мюнхене Лором Коннертом-Серафином в начале 1950-х годов. Разместившись в замке Хорнек, Гундельсхайм, она теперь включала в себя обширную коллекцию общества «Иоганн Хонтерус». В 1968 году он был открыт как смешанный музей, функционирующий как музей Гундельсхайма и как музей наследия трансильванских саксов. В 1991 году он получил статус национального музея. В 1997 году внутренний двор замка был закрыт и предоставлен для музея в качестве центрального пространства для экспозиций.

В 1999 году федеральное правительство Германии потребовало слияния этого музея с Дунайским швабским центральным музеем из Ульма. Территориальная ассоциация саксов Трансильвании в Германии выступила против этого плана, поскольку они хотели сохранить кооперацию своих объектов (Трансильванский институт, Трансильванский музей и Трансильванская библиотека) в Гундельсхайме. Эта позиция была поддержана правительством федеральной земли Баден-Вюртемберг. В июне 2003 года федеральное правительство отказалось от своих планов.

Строительство 
Музей расположен в замке Хорнек, Гундельсхайм. Он делит здание с Трансильванским институтом, Трансильванской библиотекой, а также домом престарелых. Комнаты музея находятся на первом и втором этажах. Музей имеет вход, независимый от других организаций, расположенных в замке.

Коллекция 
Коллекции музея включают материалы и предметы об истории саксов Трансильвании, их социальной системе и их обычаях, системе образования, а также их сельской и городской жизни.

В музее также есть коллекции саксонских художников Трансильвании. Она владеет автопортретом Клары Адельгейд Сотериус фон Заксенхайм 1853 года и портретом ее мужа Теодора Сокла, сделанным в том же году. В музее также есть некоторые картины самого Теодора Сокла. В 1998 году в Трансильванском музее была организована ретроспективная выставка художника Эдит Сотериус фон Заксенхайм, где купили 50 ее работ. В 1999 году эта коллекция также экспонировалась в Мюнхене в доме восточных немцев.

Литература 

 Siebenbürgisches Museum Gundelsheim. - Jg. 25. 2004-. - Gundelsheim: Siebenbürgisches Museum, 2004.
 Schloß Horneck. Gundelsheim am Neckar, Heimathaus Siebenbürgen, Altenheim, Museum, Bibliothek. Hrsg.: Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen „Johannes Honterus“ e. V. Stuttgart 1972 (Heilbronner Museumsheft. Heft 3)
 Hans Meschendörfer: Schloß Horneck und Gundelsheim. Kreis Heilbronn, Württemberg. Schnell & Steiner, München 1983 (Kunstführer. Nr. 1412)
 Michael Kroner: Kulturleistungen der Siebenbürger Sachsen. P. Hedwig, Erlangen 2000 (Schriftenreihe Geschichte der Siebenbürger Sachsen und ihrer wirtschaftlich-kulturellen Leistungen. Heft 8)
 Horst Klusch: Siebenbürger Keramik. Kronstadt
 Horst Klusch: Siebenbürgische Töpferkunst aus drei Jahrhunderten. Kriterion-Verlag, Bukarest 1980
 Christiane Klein: Die siebenbürgisch-sächsische Keramik des 18. und 19. Jahrhunderts als Ausdruck eines spezifischen Gestaltungswillens. Dissertation München 1981

Примечания

Ссылки 

 Transylvanian Museum website
 Transylvanian Institute

Музеи Баден-Вюртемберга